Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1982 im Mixed im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand
1. Martin Dew / Karen Chapman
2. Duncan Bridge / Karen Beckman
3. Steve Wilson / Robin Denton
4. Trevor James / Jennifer Cunningham
5. Mark Freitag / Denyse Julien
5. Michael Scandolera / Audrey Swaby
5. Paul Johnson / Claire Backhouse
5. Alex White / Christine Heatly
9. Graeme Robson / Toni Whittaker
9. Dipak Tailor / Gillian Clark
9. Bob MacDougall / Johanne Falardeau
9. Keith Priestman / Sandra Skillings
9. Paul Robert Morgan / Maxine Evans
9. Mukesh Shah / Nassra Jumaa
9. Vikram Singh / Kanwal Thakar Singh
9. Darren McDonald / Julie McDonald
17. Peter Revans / Trish Donaghy
17. Gerrit Malan / Marie Green
17. Gordon Hamilton / Linda Gardner
17. Charlie Gallagher / Pamela Hamilton
17. Bill Thompson / Linda Andrews
17. Clifford McIlwaine / Diane Underwood
17. Philip Horne / Allison Sinton
17. Philip Mead / Muriel Cain
17. Leroy D’sa / Amita Kulkarni
17. Wong Man Hing / Amy Chan
17. Selwyn Kwok / Tong Chun Mui
17. Nick Yates / Sally Podger
17. Peter Richmond / Ann Folcarelli
17. Peter Ferguson / Ann Crossan
17. Amjid Rasul / Naila Valani
17. Dennis Moore / Roberta Cannell
33. N. K. Shah / Shamin Noormohamed
33. Ong Beng Teong / Katherine Swee Phek Teh
33. Chan Tin Cheung / Wong Har Ping
33. David Shaylor / Alison Fulton

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1982
Badminton
Badminton 1982
Badmintonwettbewerb in Brisbane